Alan Jones, avstralski dirkač Formule 1, * 2. november 1946, Melbourne, Avstralija.

Življenjepis
Alan Jones je upokojeni avstralski dirkač Formule 1, svetovni prvak v sezoni 1980. Bil je sploh prvi svetovni prvak Williamsa v zgodovini Formule 1. Naslov je osvojil pred Brazilcem Nelsonom Piquetom s petimi zmagami v sezoni in s prednostjo 17 točk, kljub temu da je bil Piquet še dve dirki pred koncem sezone v boljšem položaju. Toda na zadnjih dveh dirkah za Veliko nagrado Kanade in ZDA je Jonesu uspelo zmagati, Piquet pa je odstopil. V sezonah  in  je z Williamsom osvojil še dve tretji mesti v prvenstvu s po štirimi in dvema zmagama. Po porazni sezoni 1986 z Lolo, le 16. mesto in štiri točke, se je upokojil kot dirkač Formule 1.

Popolni rezultati Formule 1

|-
|rowspan="2"| 
! Harry Stiller Racing
! Hesketh 308B
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 17.
!rowspan="2"| 2
|-
! Embassy Racing with Graham Hill
! Hill GH1
! Ford V8
|
|
|
|
|
|
|
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ13
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA16
|bgcolor="#CFCFFF"| VB10
|bgcolor="#DFFFDF"| NEM5
|bgcolor="| AVT
|bgcolor="| ITA
|bgcolor="| ZDA
|
|
|
|-
| 
! Durex Team Surtees
! Surtees TS19
! Ford V8
|| BRA
|| JAR
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDANC
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA9
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE13
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#DFFFDF"| VB5
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM10
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ8
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA12
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN16
|bgcolor="#CFCFFF"| ZDA8
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP4
|
! 15.
! 7
|-
| 
! Shadow Racing Team
! Shadow DN8
! Ford V8
| ARG
| BRA
| JAR
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#DFFFDF"| MON6
|bgcolor="#DFFFDF"| BEL5
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠVE17
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#CFCFFF"| VB7
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ITA3
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|bgcolor="#DFFFDF"| KAN4
|bgcolor="#DFFFDF"| JAP4
! 7.
! 22
|-
| 
! Williams Grand Prix Engineering
! Williams FW06
! Ford V8
|bgcolor="#EFCFFF"| ARGRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BRA11
|bgcolor="#DFFFDF"| JAR4
|bgcolor="#CFCFFF"| ZZDA7
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL10
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA8
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠVERet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA5
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NEMRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVTRet
|bgcolor="#EFCFFF"| NIZRet
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA13
|bgcolor="#DFDFDF"| ZDA2
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN9
|
! 11.
! 11
|-
| 
! Albilad-Saudia Racing Team
! Williams FW06
! Ford V8
|bgcolor="#CFCFFF"| ARG9
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#FFDF9F"| ZZDA3
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#DFFFDF"| FRA4
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#FFFFBF"| NEM1
|bgcolor="#FFFFBF"| AVT1
|bgcolor="#FFFFBF"| NIZ1
|bgcolor="#CFCFFF"| ITA9
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#EFCFFF"| ZDARet
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 40 (43)
|-
| 
! Albilad-Williams Racing Team
! Williams FW07B
! Ford V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ARG1
|bgcolor="#FFDF9F"| BRA3
|bgcolor="#EFCFFF"| JARRet
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
|bgcolor="#DFDFDF"| BEL2
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#FFFFBF"| FRA1
|bgcolor="#FFFFBF"| VB1
|bgcolor="#FFDF9F"| NEM3
|bgcolor="#DFDFDF"| AVT2
|bgcolor="#CFCFFF"| NIZ11
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#FFFFBF"| KAN1
|bgcolor="#FFFFBF"| ZDA1
|
|
|
|bgcolor="#FFFFBF"| 1.
|bgcolor="#FFFFBF"| 67 (71)
|-
| 
! TAG Williams Racing Team
! Williams FW07C
! Ford V8
|bgcolor="#FFFFBF"| ZZDA1
|bgcolor="#DFDFDF"| BRA2
|bgcolor="#DFFFDF"| ARG4
|bgcolor="#CFCFFF"| SMR12
|bgcolor="#EFCFFF"| BELRet
|bgcolor="#DFDFDF"| MON2
|bgcolor="#CFCFFF"| ŠPA7
|bgcolor="#CFCFFF"| FRA17
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM11
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#FFDF9F"| NIZ3
|bgcolor="#DFDFDF"| ITA2
|bgcolor="#EFCFFF"| KANRet
|bgcolor="#FFFFBF"| LVE1
|
|
|bgcolor="#FFDF9F"| 3.
|bgcolor="#FFDF9F"| 46
|-
| 
! Arrows Racing Team
! Arrows A6
! Ford V8
| BRA
|bgcolor="#EFCFFF"| ZZDARet
| FRA
| SMR
| MON
| BEL
| VZDA
| KAN
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
| ITA
| EU
| JAR
|
|
! -
! 0 
|-
| 
! Team Haas (USA) Ltd
! Lola THL-1
! Hart S4
| BRA
| POR
| SMR
| MON
| KAN
| VZDA
| FRA
| VB
| NEM
| AVT
| NIZ
|bgcolor="#EFCFFF"| ITARet
| BEL
|bgcolor="#EFCFFF"| EURet
|bgcolor="#FFFFFF"| JARDNS
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|
! -
! 0
|-
|rowspan="2"| 
!rowspan="2"| Team Haas (USA) Ltd
! Lola THL-1
! Hart S4
|bgcolor="#EFCFFF"| BRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| ŠPARet
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
!rowspan="2"| 12.
!rowspan="2"| 4
|-
! Lola THL-2
! Ford S4
|
|
|bgcolor="#EFCFFF"| SMRRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MONRet
|bgcolor="#CFCFFF"| BEL11
|bgcolor="#CFCFFF"| KAN10
|bgcolor="#EFCFFF"| VZDARet
|bgcolor="#EFCFFF"| FRARet
|bgcolor="#EFCFFF"| VBRet
|bgcolor="#CFCFFF"| NEM9
|bgcolor="#EFCFFF"| MADRet
|bgcolor="#DFFFDF"| AVT4
|bgcolor="#DFFFDF"| ITA6
|bgcolor="#EFCFFF"| PORRet
|bgcolor="#EFCFFF"| MEHRet
|bgcolor="#EFCFFF"| AVSRet
|
|}

Glej tudi
 seznam avstralskih dirkačev

Opombe 

Rojeni leta 1946
Živeči ljudje
Svetovni prvaki Formule 1
Avstralski dirkači
Avstralski vozniki Formule 1
Heskethovi dirkači Formule 1
Hillovi dirkači Formule 1
Surteesovi dirkači Formule 1
Shadowovi dirkači Formule 1
Williamsovi dirkači Formule 1
Arrowsovi dirkači Formule 1
Lolini dirkači Formule 1
Nosilci reda britanskega imperija